Drudi ist der Familienname folgender Personen:
 Luca Drudi (* 1962), italienischer Autorennfahrer
 Vera Drudi (1899–1982), italienische Schauspielerin